Илья́ Алексе́евич Ткаче́нко (род. 26 декабря 1986 года, Пермь, СССР) — бывший израильский фигурист выступающий танцах на льду с Изабеллой Тобиас, ранее российский фигурист. С ней он двукратный чемпион Израиля (2016 и 2017 годы). В паре с Екатериной Рязановой — серебряный призёр чемпионата России 2011. Ранее, в паре с Марией Монько, становился победителем финала юниорской серии Гран-при сезона 2007—2008, а в паре с Анастасией Горшковой бронзовым призёром чемпионата мира среди юниоров 2005 года. Мастер спорта России международного класса..

Пара по состоянию на 29 октября 2016 года занимает 28-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ).

Карьера

Российский период 
В пару с Анастасией Горшковой, дочерью своего тренера Алексея Горшкова, Илья встал в 2002 году. На международный уровень они вышли в сезоне 2004—2005 и сразу заняли третье место на чемпионате мира среди юниоров. В следующем сезоне последовал спад и уже на чемпионате мира среди юниоров 2006 года они были лишь 7-ми. Анастасия, из-за травм, решила оставить фигурное катание и ушла в балет на льду.

Илья Ткаченко встал в пару с Марией Монько. С ней они выиграли финал юниорской серии Гран-при сезона 2007—2008, два раза становились серебряными призёрами чемпионатов России среди юниоров (2007 год и 2008), а лучшим результатом на юниорских чемпионатах мира было 4-е место в 2008 году. По окончании сезона 2007—2008 пара распалась из-за проблем со здоровьем у Марии.

В сезоне 2008—2009 Илья пробовал скататься с американской фигуристкой, ранее выступавшей за Грузию, Изабеллой Тобиас. Однако, пары не получилось и в соревнованиях они не участвовали.

С весны 2009 года у Ильи новая партнёрша — Екатерина Рязанова. С ней они довольно долго выступал и довольно неплохо. Стали вице-чемпионами России, практически всегда выступали на мировой арене, раз на чемпионате Европы остановились в шаге от пьедестала. Однако не сумели пробиться на домашнюю Олимпиаду. После этого пара распалась и Рязанова уехала в Италию, где встала в пару с Симоне Ватури.

Израильский период 
Илья вновь встал в пару с Изабеллой Тобиас с которой планирует выступать за Израиль. Первым стартом пары был в конце июля 2015 года турнир в Лейк-Плэсиде, который пара выиграла. Через два месяца пара выступала на турнир в Финляндии Finlandia Trophy, фигуристы выступили уверенно и заняли второе место. Следующий старт пришёлся в Саранске на турнире Мордовские узоры в октябре. Здесь были улучшены все свои прежние достижения и пара уверенно заняла вновь второе место. Затем пара уверенно выиграла турнир в Эстонии Кубок Таллина. Эти соревнования позволили паре заработать техминимум. В середине декабря фигуристы стали чемпионами Израиля. На европейском чемпионате в Братиславе фигуристы выступили очень хорошо и вошли в число 10 лучших пар континента. Через два месяца на мировом чемпионате в Бостоне израильские фигуристы вошли в число дюжины лучших танцевальных пар мира. Надо признать Илья на мировых первенствах так неудачно никогда не выступал. Однако в израильской паре его спортивные достижения во всех номинациях были лучше.

Новый предолимпийский сезон израильская пара начала в Монреале на турнире Autumn Classic International, где им немного не хватило удачи для медалей. В середине октября израильские танцоры дебютировали (правда они выступали на этапах Гран-при, когда представляли предыдущие страны) на этапе Гран-при в Чикаго, где на Кубке Америки заняли место в середине турнирной таблицы, при этом превзошли свои прежние достижения в сумме. В середине ноября фигуристы выступали на очередном этапе Гран-при в Париже, где на турнире Trophée de France они финишировали в середине турнирной таблицы. В конце ноября израильтяне выступали на таллинском трофее, где они выступили уверенно, финишировали на втором месте и превзошли все прошлые свои спортивные достижения. Им удалось во второй раз стать чемпионами своей страны. В конце января израильские спортсмены выступали в Остраве на европейском чемпионате, где они в упорной борьбе заняли место рядом с пьедесталом. В конце марта израильские фигуристы выступали на мировом чемпионате в Хельсинки, где замкнули дюжину ведущих танцевальных пар мира и сумели уверенно квалифицироваться на следующие Олимпийские игры.

Смена тренера 
Сразу после чемпионата они приняли решение поменять тренера и перешли в команду Зуевой.

Самое удивительное началось с начала нового олимпийского сезона. Илье было отказано в получение израильского гражданства и пара не сможет выступить на Олимпийских играх. Спортсмены снялись со всех стартов и приняли решение завершить спортивную карьеру.

Программы 
(с Е.Рязановой)

(с М.Монько)

Спортивные достижения

За Израиль 
(с И.Тобиас)

За Россию 
(с Е.Рязановой)

(с М.Монько)

(с А.Горшковой)

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 

Родившиеся в Перми
Фигуристы России
Фигуристы Израиля